Chartar (en arménien : , ) est une communauté rurale de la région de Martouni, au Haut-Karabagh. Pour l'Azerbaïdjan, elle fait partie du raion de Khojavend.

La population s'élevait à  en 2005.

Histoire 
Le , Chartar signe avec la commune française de Décines-Charpieu, près de Lyon, une charte d'amitié qui est annulée par le tribunal administratif de Lyon en 2019.

Notes et références 

Communauté rurale de Martouni